Улмени има више значења:

 Улмени (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Улмени (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Улмени (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Улмени (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Улмени (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији
 Општина Улмени (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији
 Општина Улмени (Марамуреш), општина у округу Марамуреш у Румунији